Mats Karlsson eller Carlsson kan syfta på:

 Mats O. Karlsson (född 1943), svensk kulturchef och socialdemokratisk landstings- och riksdagspolitiker
 Mats Carlsson (bandyspelare) (född 1953), svensk bandyspelare
 Mats Karlsson (bowlingspelare) (född 1956), svensk bowlingspelare
 Mats Karlsson (skådespelare) (född 1964), svensk skådespelare
 Mats Karlsson (journalist) (född 1972), svensk journalist och musikproducent, tidigare efternamn Glaad
 Mats Carlsson (TV-profil) (född 1974), svensk snickare och tv-profil
 Mats Carlsson (innebandyspelare) (född 1980), svensk innebandyspelare